Prva tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva Lotus v Formuli 1. Druga tabela vključuje rezultate ostalih moštev, ki so uporabljala Lotusovo šasijo.

Rezultati moštva Lotus 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Rezultati ostalih moštev z Lotusovimi dirkalniki 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

 * označuje nastop z dirkalnikom Formule 2.

Opombe 

Lotus
Lotus